Sericocomopsis — рід квіткових рослин порядку амарантових (Amaranthaceae).

Види 
До роду Sericocomopsis відносять 11 видів:
 Sericocomopsis erinacea (Schinz) Peter
 Sericocomopsis grisea Suess.
 Sericocomopsis hildebrandtii Schinz
 Sericocomopsis lanceolata (Schinz) Peter
 Sericocomopsis lindaviana Peter
 Sericocomopsis meruensis Suess.
 Sericocomopsis orthacantha (Schinz) Peter
 Sericocomopsis pallida Schinz
 Sericocomopsis quadrangula Lopr.
 Sericocomopsis welwitschii Lopr.

Примітки 

Амарантові
Роди квіткових